Rune Backlund kan syfta på flera personer, bland andra:

 Rune Backlund, en tidigare centerpartistisk riksdagsledamot
 Rune Backlund, en tidigare biskop i Luleå stift